

Доманев — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Доманев — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Доманев — село в гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства